LPC peut signifier :
  ;
 laboratoire de purification chimique ;
 langage parlé complété, un outil de communication destiné aux sourds ;
 , en traitement du signal ; 
 , un langage de programmation informatique ; 
 , en informatique; 
  ; 
 Lesotho People's Congress, un parti congressiste du peuple de Lesotho; 
 ; 
 Licensed Professional Counselor; 
 Groupe Lagrange, Lagrange Patrimoine Conseil ;
 Loi sur la protection du consommateur, une loi du Québec;
 Les Profilés du Centre.